Перина:

 Перина — покрытие на кровать, набитое пером или пухом.
 Перина — одна из оболочек пыльцы растений.

См. также 
 Перин